Don Valley steht für:

 Don Valley Stadium, ein Rugby- und Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der englischen Stadt Sheffield
 Don Valley (Victoria), einen Ort in Australien
 Don Valley (Wahlbezirk), einen Wahlbezirk für das kanadische Parlament
 Don Valley (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus